Gornje Vrhovine je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Vrhovine, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 213 stanovnika te 90 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Vrhovine